Die Senatoren im 62. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1910 und 1911 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 62. Kongresses ging vom 4. März 1911 bis zum 3. März 1913. Seine erste reguläre Tagungsperiode fand vom 4. April bis zum 22. August 1911 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 4. Dezember 1911 bis zum 26. August 1912, die dritte vom 2. Dezember 1912 bis zum 3. März 1913.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 61. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 59 Republikaner und 32 Demokraten im Senat, ein Sitz war vakant. Bei den Wahlen 1910 und 1911 gewannen die Demokraten acht Sitze von den Republikanern. Ein Sitz der Republikaner blieb zunächst unbesetzt, da das Parlament von New York sich nicht auf einen Senator einigen konnte. Damit saßen 50 Republikaner und 40 Demokraten im Senat, zwei Sitze waren vakant. Im März 1911 wurde in New York ein Demokrat gewählt, im September ein demokratischer Nachfolger für einen verstorbenen Republikaner ernannt. Im April 1912 folgte ein Demokrat einem verstorbenen Republikaner im Amt. Ebenfalls im April 1912 wurden New Mexico als 47. und Arizona als 48. Staat in die Union aufgenommen. New Mexico wählte zwei Republikaner, Arizona zwei Demokraten. Nachdem im Juli 1912 die Wahl des republikanischen Senators Lorimer aus Illinois wegen Unregelmäßigkeiten für ungültig erklärt worden war, saßen 51 Republikaner und 43 Demokraten im Senat, zwei Sitze waren vakant, der in Colorado seit dem 61. Kongress. Die Wechsel bei mehreren Nachwahlen 1912 glichen sich aus. Im Januar 1913 wählte Colorado einen Demokraten, bei Nachwahlen im Januar und Februar 1913 machten die Demokraten einen weiteren Sitz gut. Damit saßen zum Ende des 62. Kongresses 50 Republikaner und 45 Demokraten im Senat, ein Sitz war vakant.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Zu Beginn des 62. Kongresses war James S. Sherman Vizepräsident, nach seinem Tod am 30. Oktober 1912 war das Amt vakant. Ein Senator wird zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernimmt. Zu Beginn des Kongresses war vom 4. bis zum 27. April 1911 weiter William P. Frye Präsident pro tempore, der seit 1896 im Amt war. Nachdem der Senat sich monatelang nicht auf einen Nachfolger einigen konnte, wurde der Kompromiss angenommen, das Amt unter Vertretern der Fraktionen rotieren zu lassen. So war der Demokrat Augustus O. Bacon Präsident pro tempore am 14. August 1911, vom 15. bis zum 17. Januar 1912, am 11. und 12. März, am 8. April, am 10. Mai, vom 30. Mai bis zum 3. Juni, vom 13. Juni bis zum 5. Juli, vom 1. bis zum 10. August, vom 27. August bis zum 15. Dezember 1912, vom 5. bis zum 18. Januar und vom 2. bis zum 15. Februar 1913. Er wechselte sich mit mehreren Republikanern ab, vom 4. bis zum 12. Dezember 1911 war Charles Curtis Präsident pro tempore, Frank B. Brandegee am 25. und 26. März 1912, Henry Cabot Lodge am 25. Mai 1912 sowie Jacob H. Gallinger vom 12. bis zum 14. Februar, am 26. und 27. April, am 7. Mai, vom 6. bis zum 31. Juli, vom 12. bis zum 26. August 1912, vom 16. Dezember 1912 bis zum 4. Januar 1913, vom 19. Januar bis zum 1. Februar und vom 16. Februar bis zum Ende des Kongresses am 3. März 1913.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei oder der Republikanischen Partei angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1917 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1913 und die der Klasse III bis zum 3. März 1915. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Percy trat sein Amt anderen Quellen nach schon am 23. Februar an.
 b) Watson trat sein Amt anderen Quellen nach bereits am 1. Februar an.
 c) Clark trat sein Amt anderen Quellen nach bereits am 23. Januar an.

Einzelnachweise 

062
Vereinigte Staaten, Senat #062
Senatoren 062